Estadio Nacional (deutsch Nationalstadion) ist der Name folgender Stadien:

 Estádio Nacional in Oeiras, Distrikt Lissabon, Portugal
 Estadio Nacional (Lima) in Lima, Peru
 Estadio Nacional de Chile in Santiago, Chile
 Estadio Nacional de Costa Rica in La Sabana, Costa Rica
 Estadio Nacional de Panamá in Panama-Stadt, Panama